HON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Huron Regional, Huron (Dakota del Sud), Stati Uniti d'America
 Hon (meno correttamente Hun e Houn) – città della Libia, nel centro-sud del paese